Евстратовский — топоним:

 Евстратовский — хутор в Клетском районе Волгоградской области.
 Евстратовский — бывший пгт в Воронежской области, включён в состав города Россошь.
 Евстратовский (Казачий) — ручей в Мурманской области, приток Чапомы.

См. также 
 Евстратов